Гешов може да се отнася за:
 Димитър Гешов (1860 – 1922) – български офицер
 Евстратий Гешов (1884 – 1959) – български финансист
 Иван Гешов – няколко души с това име
 Стефан Гешов (1864 – 1927) – български строителен инженер

Вижте също 
 Гешови